Дон Амичи (; Кеноша, 31. мај 1908 — Скотсдејл, 6. децембар 1993) је био амерички глумац.

Филмографија 

|-
| 1992. || Маторци || Folks! || Хари Олдрич ||
|}

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 Walking With Don Ameche - Steven Ameche, Entertainment Attorney

Рођени 1908.
Умрли 1993.
Амерички глумци
Добитници Волпи пехара‎
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози